Abraham Maslow, psicólogo estadounidense.
 James David Maslow, actor, cantante, modelo y bailarín estadounidense.
 Masłów, un pueblo en el powiat de Kielce, Polonia.